Actor was een zoon van Deion en Diomede en de broer van Asteropeia, Aenotus, Phylacus en Cephalus. Actor was getrouwd met Aegina, een dochter van de riviergod Asopus. Hij had verscheidene kinderen, waaronder Menoetius. Menoetius was een van de Argonauten en de vader van Patroclos.

Stamboom

Stamboom Actor

Stamboom Aegina

Argonaut